Londoner steht für

die Bewohner Londons
volkstümliche Bezeichnung für Kondom (nach dem Hersteller London)